Zu den Strecken des Fahrplanfelds 480 (Luzern–Hergiswil–Stans–Engelberg) siehe:

 Brünigbahn (Luzern–Hergiswil)
 Luzern-Stans-Engelberg-Bahn (Hergiswil–Stans–Engelberg)

400…